Цеплево () — топоним в Польше.

 Цеплево — село в гмине Прущ-Гданьский Гданьского повята Поморского воеводства.
 Цеплево — остановочный пункт железной дороги на железнодорожной линии Варшава-Восточная — Гданьск-Главный, находится в селе Цеплево в гмине Прущ-Гданьский, в Поморском воеводстве.